Armasi () steht für:

 Armasi, der Hauptgott in der alten georgischen Mythologie
 Armasziche, historische georgische Stadt und Festung in der Nähe von Mzcheta
 Mzchetaer Armasi-Kirche, die georgisch-orthodoxe Kirche in Mzcheta
 Armasi-Kirche im Ksani-Tal